Turnak kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Tarnak Rōd, vattendrag, Kandahar,

Bulgarien 

 Trnak (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Bjala Slatina, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar